Detalhes de Simples Femininos do Open da Austrália de 2008.

A campeã foi  a russa Maria Sharapova, que venceu na final por 7–5, 6–3, a serva Ana Ivanovic.

Fase Final

Fases anteriores

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8 

S
Australian Open - Simples feminino